Aleksis Kiven katu ou  Aleksis Kiven tie est un nom de rues ou de routes nommées d'après Aleksis Kivi dans plusieurs villes finlandaises.

 Aleksis Kiven katu, à Helsinki ;
 Aleksis Kiven katu, à Tampere ;
 Aleksis Kiven katu, à Hyvinkää ;
 Aleksis Kiven katu, à Hämeenlinna ;
  Aleksis Kiven katu,  à Äänekoski ;
  Aleksis Kiven katu, à Loimaa.

 Aleksis Kiven tie, à Kerava ;
 Aleksis Kiven tie, à Nurmijärvi ;
 Aleksis Kiven tie, à Siuntio ;
 Aleksis Kiven tie, à Tuusula ;
 Aleksis Kiven tie, à Vaasa.